Der weite Himmel bezeichnet:

 ein US-amerikanisches Filmdrama von Mike Robe, siehe Montana Sky – Der weite Himmel
 einen Roman von A. B. Guthrie Junior, siehe Der weite Himmel. The Big Sky
 einen US-amerikanischen Western von Howard Hawks, siehe The Big Sky – Der weite Himmel